FINA Water Polo World League 2010 (mannen)
 FINA Water Polo World League 2010 (vrouwen)